'''Aqueduto de Santa Clara pode referir-se a:

 Aqueduto de Santa Clara (Vila do Conde)
 Aqueduto de Santa Clara (Coimbra)

Desambiguação